Аполон може да се односи на:

Основно значење 
 Аполон, грчки бог светлости, музике, медицине, стреличарства, колонизације, прорицања и поезије

Остали појмови 
 1862 Аполон, астероид
 Аполон од Белака, југословенски филм из 1966. године
 Аполон (име), име
 Аполон (лептир), врста дневних лептира

Види још 
 Аполо - вишезначна одредница